NHL 2007-2008 er den 90. sæson i National Hockey League og grundspillet spilles i perioden 29 september 2007-9 april, 2008. Slutspillet om Stanley Cup er senest afgjort den 9 juni, 2008. National Hockey League All-Star Game spilles i Philips Arena i Atlanta den 27 januar 2008.

Den 1 marts, 2007 meddelte NHL at sæsonen 2007-08 indledes den 27. og 28. september med et dobbeltmøde i The O2 i London mellem de regerende Stanley Cup-mestre Anaheim Ducks og Los Angeles Kings. Dette var første gang at turneringskampe i NHL spilledes i Europa. 

Den 1. januar 2008 mødtes Buffalo Sabres og Pittsburgh Penguins på en udendørs bane på Ralph Wilson Stadium i Buffalo. Dette var første gang at en turneringskamp spilledes udendørs i USA. Kampen blev set af 71.217 tilskuere. I 2003 mødtes Edmonton Oilers og Montreal Canadiens i en udendørs kamp på Commonwealth Stadium i Edmonton.

New Jersey Devils indviede i denne sæson deres nye hjemmebane i Newark, New Jersey som har fået navnet Prudential Center. Dog indledte man sæsonen med 9 udekampe, idet den nye arena ikke var klar til sæsonstarten.

Mike Cammalleri fra Los Angeles Kings scorede sæsonens første mål da Los Angeles Kings slog Anaheim Ducks med 4-1 i London. Da holdene mødtes igen i London dagen efter, vandt Anaheim med de samme cifre.

Samtlige klubber skiftede til nye trøjer fra Reebok. Flere klubber benyttede denne lejlighed til at designe nye logoer, mens andre klubber nøjedes med små ændringer i trøjedesign.

Dette er anden sæson med dette spilleskema der indebærer at klubberne møder holdene fra en division i den anden conference én gang på hjemmebane, holdene fra en anden division i den anden conference én gang på udebane, mens man ikke spiller mod hold fra den tredje og sidste division i den anden conference i indeværende sæson.

Opgør på tværs af de to conferencer er i denne sæson fordelt således: Northeast divisionen spiller ude mod Pacific divisionen, Pacific ude mod Atlantic, Atlantic ude mod Northwest, Northwest ude mod Southeast, Southeast ude mod Central, og Central spiller ude mod Northeast.

Fra næste sæson justeres spilleskemaet henimod et mere 'balanceret' program hvor klubberne spiller færre kampe mod hold fra samme division, samt flere kampe mod klubber fra den anden conference således at alle møder alle mindst én gang per sæson.

Slutstilling 
 Grøn = I slutspillet
 Gul = divisionsvindere
 Orange = conferencevindere
 Rød = Vinder af Presidents' Trophy

# = placering, K = Kampe, V = Vundet, T = Tabt, OTT = Tabt efter overtid/straffeslag, M+ = Mål for , M- = Mål imod, P = Points

Eastern Conference

Western Conference

Topscorere  

K = Antal kampe; M = Mål; A = Assists; P = Points; +/– = Plus/Minus; PIM = Udvisningsminutter

Målmandsstatistik 
GP = Spillede kampe; TOI = Istid (minutter); W = Sejre; L = Nederlag; OT = Nederlag i overtid/straffeslag; GA = Mål imod; SO = Shutouts; Sv% = Redningsprocent; GAA = Mål imod gennemsnit pr kamp (60 min.)

As of the end of the regular season.

Stanley cup slutspillet 

Detroit Red Wings vandt sin 11. Stanley Cup titel. Nicklas Lidström blev den første europæiske kaptajn som kunne løfte Stanley Cup pokalen. Henrik Zetterberg blev valgt til slutspillets mest værdifulde spiller. Tre spillere (Henrik Zetterberg, Niklas Kronwall og Mikael Samuelsson) blev med sejren medlemmer i den såkaldte Triple Gold Club for spillere som har vundet VM-guld, OL-guld og Stanley Cuppen.

NHL Priser 

 Presidents' Trophy: Detroit Red Wings
 Prince of Wales Trophy: Pittsburgh Penguins
 Art Ross Memorial Trophy: Alexander Ovechkin 
 Bill Masterton Memorial Trophy: Jason Blake
 Calder Memorial Trophy: Patrick Kane
 Conn Smythe Trophy: Henrik Zetterberg
 Frank J. Selke Trophy: Pavel Datsyuk
 Hart Memorial Trophy: Alexander Ovechkin
 Jack Adams Award: Bruce Boudreau
 James Norris Memorial Trophy: Nicklas Lidström
 King Clancy Memorial Trophy: Vincent Lecavalier
 Lady Byng Memorial Trophy: Pavel Datsyuk
 Lester B. Pearson Award: Alexander Ovechkin
 Maurice 'Rocket' Richard Trophy: Alexander Ovechkin 
 NHL Plus/Minus Award: Pavel Datsyuk 
 Roger Crozier Saving Grace Award: Dan Ellis
 Vezina Trophy: Martin Brodeur
 William M. Jennings Trophy: Dominik Hasek og Chris Osgood 
 Lester Patrick Trophy:
 NHL Lifetime Achievement Award: Gordie Howe

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2007
Ishockey i 2008